Ķibilds ist der Familienname folgender Personen:
 Arvīds Ķibilds (1895–1980), lettischer Leichtathlet
 Mārtiņš Ķibilds (1973–2019), lettischer Journalist